La Potenza di Planck si ottiene dal rapporto tra l'Energia di Planck e il Tempo di Planck. È uguale a circa  
3,62831 × 1052 W.

In termini di costanti fondamentali della fisica si esprime come:
Potenza di Planck = .

Voci correlate 
Max Planck

Unità di Planck

Unità naturali